El Torneig de Bogotà 2017, conegut oficialment com a Claro Open Colsanitas 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 15 d'abril de 2017 al Club Los Lagartos de Bogotà, Colòmbia.

La tennista italiana Francesca Schiavone va aconseguir la seva victòria número 600 en el circuit WTA que li va permetre guanyar el primer títol en la temporada de la seva retirada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017